Сергей Полянский:
 Полянский, Сергей Владимирович (род. 1989) — российский легкоатлет. 
 Полянский, Сергей Евгеньевич (род. 1948) — российский телеведущий, диктор, актёр озвучивания.